

Geografia

Austria 
 Oberberg – dzielnica Eisenstadt

Niemcy 
 Oberberg (niem. Oberbergischer Kreis) – powiat w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia

Osoby 
 Arthur Oberberg – niemiecki polityk

Inne 
 Oberberg – pałac

Zobacz też 
 Obernberg